Bouncen steht für:

 Bouncen (Samba), eine Tanzbewegung
 Bouncen (Sport), ein Ganzkörpertraining und eine Funsportart

Siehe auch:
 Bounce
 Bouncer (Begriffsklärung)